

Бяленґі — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Бяленґі — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства